Interfaccia
Interfaccia (chimica)
Interfaccia (informatica)